Santa Maria do Castelo puede ser:
 Santa Maria do Castelo - freguesia portuguesa del  municipio de Alcácer do Sal.
 Santa Maria do Castelo - antiga freguesia del municipio de Olivenza.
 Santa Maria do Castelo e São Miguel - freguesia del municipio de Torres Vedras.
 Iglesia de Nossa Senhora do Castelo (Sesimbra), Sesimbra, distrito de Setúbal.